

Роквілл — місто, штат Індіана
 Роквілл — місто, штат Меріленд
 Роквілл — місто, штат Міннесота
 Роквілл — місто, штат Міссурі
 Роквілл — місто, штат Південна Кароліна
 Роквілл — місто, штат Юта
 Роквілл — селище, штат Небраска
 Роквілл — переписна місцевість, штат Алабама
 Роквілл — переписна місцевість, штат Коннектикут